Novotny oder Novotný ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander Novotny (1906–1986), österreichischer Historiker
 Antonín Novotný (1904–1975), tschechoslowakischer Politiker
 Aurel Novotny (1881–1947), österreichischer Schauspieler, Regisseur, Schauspiellehrer und Dramaturg
 Frank Novotny (1905–1973), deutscher Manager

 Joachim Novotny (* 1980), deutscher Schriftsteller
 Josef Novotny (* 1963), österreichischer Komponist und Musiker 
 Milan Novotny (* 1955), tschechisch-schweizerischer Musikpädagoge, Komponist und Akkordeonist
 Oldřich Novotný (1887–1940), Pseudonym des Schriftstellers Otto Pick (Schriftsteller)
 Otto Novotny (1911–1997), österreichischer HNO-Arzt, Professor 

 René Novotný (* 1963), tschechischer Eiskunstläufer
 Štěpán Novotný (* 1990), tschechischer Eishockeyspieler
 Timo Novotny (* 1973), österreichischer Filmemacher und Fotograf
 Tuva Novotny (* 1979), schwedische Schauspielerin
 Václav Juda Novotný (1849–1922), tschechischer Komponist, Musikkritiker und Musikschriftsteller

Siehe auch:
 Nowotny, Nowottny